Jelena Ossipowa ist der Name folgender Personen:

* Jelena Andrejewna Ossipowa (* 1945), russische Künstlerin und Aktivistin
 Jelena Alexandrowna Ossipowa (* 1993), russische Bogenschützin
 Jelena Anatoljewna Ossipowa, Geburtsname von Jelena Anatoljewna Tschaikowskaja (* 1939), russische Eiskunstlauftrainerin